Le comte Simon IV de Lippe (né vers 1404 et mort au château de Wilbasen, Lippe-Detmold, le ) est seigneur de Lippe de 1415 à 1429.

Biographie 
Simon IV de Lippe, né vers 1404, est le fils aîné de Bernard VI de Lippe (vers 1363-1415) et d'Elisabeth von Mörs-Saarwerden. Il hérite de la seigneurie de Lippe après la mort de son père, en 1415. 

En 1424, le comte Adolphe X de Schaumbourg tente de reconquérir le comté de Sternberg, que son père, Otto Ier de Schaumbourg, avait donné en gage à la maison de Lippe en 1400. Cette tentative engendre un conflit, au cours duquel Extertal, ainsi que l'église et le château de Bösingfeld sont détruits. Cependant, Simon IV, prenant des contre-mesures appropriées, réussit à conserver le comté de Sternberg.

À Osterholz, Simon IV construit un pavillon de chasse entouré d'un fossé. Le bâtiment principal est démoli en 1775.

Mariage et descendance 
Simon V épouse vers 1426, la duchesse Margaretha de Brunswick-Grubenhagen (morte après 1456), fille d'Éric de Brunswick-Grubenhagen et d'Elisabeth de Brunswick-Göttingen. De cette union, naissent deux fils :

 Bernard VII (né en 1429 et mort à Detmold, le  ) ;
 Simon de Lippe (né le  et mort à Dringenberg, le ), évêque de Paderborn où il est inhumé.

Succession 
Après la mort de Simon IV de Lippe, le , son fils aîné Bernard VII lui succède en qualité de « seigneur de Lippe ».

Ascendance

Références

Liens externes 
 .
 Portail Internet Histoire westphalienne : Comté / Principauté de Lippe (-Detmold) / État libre de Lippe
 .

 
 
 

Personnalité allemande du XVe siècle
Maison de Lippe
Décès en 1429